Die folgende Auflistung zeigt alle Spielerinnen der Seattle Storm – eine US-amerikanische Basketballmannschaft der Women’s National Basketball Association mit Sitz in Seattle, Washington –, die seit Bestehen des Franchise in der Zeit von 2000 bis heute mindestens ein Spiel in der regulären Saison für das Team bestritten haben beziehungsweise in der Saison 2012 im Kader des Franchise stehen.

Grün unterlegte Spielerinnen stehen während der Saison 2012 im Kader der Storm. Die Statistiken der momentan im Kader befindlichen Spielerinnen sind auf dem Stand zum Ende der Saison 2011.

Spielerinnen 
Abkürzungen:
Nat = Nationalität, GP = Spiele, MIN = gespielte Minuten, REB = Rebounds, AST = Assists, STL = Steals, BLK = Blocks, TO = Turnovers, PF = Personal Fouls, PKT = Punkte

Weblinks 
 Statistiken der Storm-Spielerinnen (englisch)

!
!
Liste (Basketball)